Battle Born — первый сингл американской грув-метал группы Five Finger Death Punch из их пятого студийного альбома The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2. Сингл вышел на радио 9 сентября 2013 года, а клип на песню был выложен на Youtube 2 октября 2013 года.

Предпосылки 
По словам Айвена Муди, вокалиста группы, после 24 месяцев путешествий ему казалось, что он побывал везде и пожал руки всем, кому можно, и несмотря на то, что он всегда мечтал об этом, все происходящее физически и психологически его изматывало. Из-за того, что Айвен потерял ход времени, все перелёты, переезды и концерты смешались между собой и стали «далёкой реликвией прошлого». В заключение он отметил:

За всё приходится бороться. Каждое желание, каждая мечта, каждая идея реализуется только через пот, кровь и жертвы... Мы все рождены в бою.

Создание 
«Battle Born» была одна из первых песен, записанных группой для альбомов The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1 и Volume 2. Айвен Муди рассказывал, что песня появилась естественным образом, так как группа давала концерты 10 месяцев в год, и за несколько лет у него скопилось напряжение, которые вылилось в песню. Также он отмечал, что «Battle Born» характеризует группу как единицу. Джейсон Хук говорил, что песня была написана очень быстро, хотя группа до этого не делала песен в размере 3/4.

Рецензии 
Рик Флорино из  в своём обзоре даёт песне 5 звёзд из 5. Он отмечает великолепную игру всех участников и называет «Battle Born» лучшей медленной песней группы со времён «The Bleeding». Также он утверждает, что песня на тот момент была одной из лучших песен группы и что она ещё раз «приоткрывает дверь» альбомов The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell.

Чарты

Участники записи 
 Айвен Муди – вокал
 Золтан Батори – ритм-гитара
 Джейсон Хук – соло-гитара, бэк-вокал
 Крис Каил – бас-гитара, бэк-вокал
 Джереми Спенсер – ударные

Примечания

Ссылки 
 

Песни Five Finger Death Punch